E52 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E52, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Carence en acide nicotinique ou pellagre, d'après la Classification internationale des maladies.

Route 
  Route européenne 52, une route traversant la France, l'Allemagne et l'Autriche.

Télécommunications 
 Nokia E52, un smartphone du fabricant finlandais Nokia.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres